

Черемховське сільське поселення — сільське поселення, Красночикойський район, Забайкальський край
 Черемховське сільське поселення — сільське поселення, Черемховський район, Іркутська область